

Cinema 
La calda pelle (De l'amour) – film del 1964 diretto da Jean Aurel
De l'amour – film del 2001 diretto da Jean-François Richet

Letteratura 
De l'amour – saggio di Étienne Pivert de Senancour del 1806
Dell'amore (De l'amour) – saggio di Stendhal del 1822

Musica 
De l'amour – album di Johnny Hallyday del 2015